Kilmore (Australië)
 Kilmore (Ierland)
 Kilmore (Noord-Ierland)
 Kilmore (Skye)